Першайд:

 Першайд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Першайд, Никола (1864—1930) — известный немецкий фотограф-портретист.